В список вошли все лауреаты и номинанты премии «Золотая малина» за худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат. Эта категория относится к нерегулярным.

Ремейк или сиквел (1994—1995, 1997—1998, 2000—2005)

(1994—1995)

(1997—1998)

(2000—2005)

Приквел или сиквел (2006—2007)

Ремейк или плагиат (2006—2007)

Приквел, ремейк, плагиат или сиквел (2008—2011)

Ремейк, плагиат или сиквел (с 2012)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Номинации кинопремии «Золотая малина»
Плагиат